Zacapexco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacapexco, Chilapa de Álvarez, 
 Zacapexco, Veracruz, 
 Zacapexco, Tlapa de Comonfort,